Tour de Yorkshire 2018 var den 4. udgave af det britiske landevejscykelløb i Yorkshire. Løbet foregik i perioden 3. til 6. maj 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og er i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Greg Van Avermaet fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Magnus Cort kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018